Juan Maraver puede referirse a varias personas:

 Juan Maraver López (n. 1936), futbolista español, padre del de abajo.
 Juan Maraver González (n. 1960), futbolista español, hijo del de arriba.